

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Shady Grove – township della contea di Searcy, in Arkansas
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Washington, in Arkansas
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Massac, in Illinois
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Buchanan, in Iowa
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Crittenden, in Kentucky
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Montgomery, in Maryland
 Shady Grove – stazione della metropolitana di Washington
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Cherokee, in Oklahoma
 Shady Grove – census-designated place della contea di McIntosh, in Oklahoma
 Shady Grove – villaggio della contea di Pawnee, in Oklahoma
 In Tennessee:
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Coffee
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Crockett
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Franklin
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Hamilton
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Hardin
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Hickman
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Jackson
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Jefferson
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Knox
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Lawrence
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Lincoln
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Montgomery
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Morgan
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Putnam
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Sevier
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Trousdale
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di White
 Shady Grove – comunità non incorporata della contea di Greene, in Virginia

Musica 
 Shady Grove – canzone tradizionale americana
 Shady Grove – album dei Quicksilver Messenger Service del 1969
 Shady Grove – album di Jerry Garcia e David Grisman del 1996